2 miejscowości w Polsce:
 Podleśne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Podleśne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki